Mogilew bezeichnet:

 Mahiljou, Stadt in Weißrussland
 Mahiljouskaja Woblasz, Bezirk in Weißrussland
 Mohyliw-Podilskyj, Stadt in der Ukraine